Hilltop bezeichnet Orte

Großbritannien
 Hilltop, Buckinghamshire
 Hilltop, Derbyshire
 Hilltop (Wales)

Neuseeland
 Hilltop (Neuseeland)

Vereinigte Staaten
 Hilltop (Illinois)
 Hilltop (Kalifornien)
 Hilltop (Georgia)
 Hilltop (Minnesota)
 Hilltop (New Jersey)
 Hilltop (Ohio), ein census-designated place im Trumbull County
 Hilltop (Texas)

Hilltop bezeichnet weiterhin:
 Hilltop Hoods, australische Hip-Hop-Gruppe
 Hilltop-Algorithmus, ein Suchalgorithmus